Duitsland:
Stetten (Bodenseekreis)
Stetten (Palts)
Stetten (Unterallgäu)
Stetten am kalten Markt

Frankrijk:
Stetten (Haut-Rhin)

Oostenrijk:
Stetten (Neder-Oostenrijk)

Zwitserland:
Stetten (Aargau)
Stetten (Schaffhausen)